Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de  a été organisé en Grèce et s'est déroulé du 21 au .

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Poule E

Poule F

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions

Classement final

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 

1989
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1989
Monde masculin moins de 21 ans 1989
Championnat Monde Volley-ball masculin moins de 21 ans
Monde masculin moins de 21 ans
Championnat Monde Volley-ball masculin moins de 21 ans